

Patronyme 

 Alain Perea (né en 1971), homme politique français membre de La République en marche, député de l'Aude
 Édgar Perea (né en 1940), homme politique colombien
 Edixon Perea (né en 1984), footballeur colombien
  (1956–2006), journaliste mexicain
  (né en 1978), acteur espagnol
  (1830–1913), homme politique américain
 Ítalo Perea (né en 1993), boxeur équatorien
 Jean Raymond Martinez Perea (né en 1962), comédien, producteur et metteur en scène français de théâtre
 Juan José Perea (2000-), footballeur colombien
 Luis Amaranto Perea (né en 1979), footballeur colombien
 Luis Carlos Perea (né en 1963), footballeur colombien
  (1852–1906), homme politique américain
  (né en 1956), ecclésiastique argentin, évêque de San Luis
 Sebastián Pozas Perea (1876-1946), général républicain espagnol

Toponymie 

Péréa, Perea ou Peraia sont des transcriptions possibles du toponyme grec Pérée (Grec: Περαία, Latin: Peræa) désignant un territoire « situé au-delà », correspondant généralement à une dépendance d'une ville ou d'une île dont il est séparé par la mer ou un autre obstacle:
 , une banlieue de Thessalonique, chef-lieu du dème de Thermaïkós
 , un village du dème d'Édessa (Grèce)

Voir aussi